Plaats in Indonesië
 Rejo Agung (Batanghari), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Rejo Agung (Semboro), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Rejoagung, doorverwijspagina